Reprezentacja Turcji w skokach narciarskich – reprezentacja w skokach narciarskich, występująca w barwach Turcji w międzynarodowych zawodach.

Historia 
Pierwszym tureckim skoczkiem, który pojawił się na arenie międzynarodowej, był Barış Demirci, który w swoim debiucie, 7 października 2006 w Einsiedeln podczas zawodów Pucharu FIS zajął 27. lokatę, przechodząc do historii jako pierwszy Turek, który zdobył punkty w międzynarodowych zawodach w skokach narciarskich. Następnymi zawodnikami, którzy zdobyli punkty w zawodach tej rangi, byli Samet Karta i Faik Yüksel (obaj dwukrotnie uczynili to w sezonie 2009/2010).

Także Barış Demirci jako pierwszy reprezentant Turcji wystartował w Pucharze Kontynentalnym (w marcu 2007 był dwukrotnie ostatni, 52., w Vikersund), a na mistrzostwach świata juniorów jako pierwsi Turcy pierwsi skakali Samet Karta i Faik Yüksel (w 2009 i 2010).

W sezonie 2011/2012 kadrę narodową stanowiło 15 zawodników: Samet Karta, Faik Yüksel, Mustafa Öztaşyonar, Muhammet İrfan Çintımar, Fatih Arda İpcioğlu, Ayberk Demir, Dağdeniz Elbil, Muhammed Münir Güngen, Muhammed Ali Bedir, Fatih Gül, Salih Enes Arslan, Arda Demirciçeşmesi, Serdar Talha Şimşek, Bahadır Yıldiz i Ahmet Yesevi Delikay. Trenerami byli wówczas Słoweńcy Vasja Bajc (główny trener w latach 2007–2014), Bine Norčič i Jure Radelj oraz Turek Yüksel Özkavci. Na rozwój skoków w Turcji wpływ miała zimowa uniwersjada z 2011, która odbyła się w tureckim Erzurum. Rok później na tych samych obiektach, na których odbyły się w jej ramach konkursy skoków, rozegrano mistrzostwa świata juniorów (reprezentujący Turcję Faik Yüksel zajął w nich 54. miejsce; również bez sukcesów Turcy startowali na MŚJ także potem w 2014, 2015, 2016 i 2018). W 2014 na stanowisku trenera Vasję Bajca zastąpił Fin Pekka Niemelä.

15 lutego 2015 Samet Karta zwyciężył w zawodach FIS Cup w Brattleboro. 9 grudnia 2016, podczas zawodów Pucharu Kontynentalnego na dużej skoczni w Vikersund, Fatih Arda İpcioğlu zajął 26. miejsce, zdobywając jako pierwszy reprezentant Turcji punkty PK. W tym samym sezonie, w dniach 4–5 lutego 2017, w Erzurum (na skoczniach dużej i normalnej) odbyły się zawody PK, w których ze względu na liczbę zaledwie 28 zgłoszonych zawodników, punkty PK zdobyło wszystkich sześciu wówczas startujących międzynarodowo tureckich skoczków (Fatih Arda İpcioğlu, Muhammet İrfan Çintımar, Ayberk Demir, Muhammed Ali Bedir, Samet Karta i Muhammed Münir Güngen). Najlepszym z nich był Fatih Arda İpcioğlu, dwukrotnie plasując się na 12. miejscu. W klasyfikacji końcowej PK w sezonie 2016/2017 z dorobkiem 49 punktów zajął on 80. miejsce, a reprezentacja Turcji w klasyfikacji drużynowej z dorobkiem 138 punktów była 12. W tym samym sezonie Fatih Arda İpcioğlu jako pierwszy Turek wystartował na mistrzostwach świata (rozegranych na przełomie lutego i marca w Lahti), jednak nie awansował do żadnego z konkursów (w kwalifikacjach na normalnej skoczni wyprzedził 10 zawodników, a na dużej 5). 13 marca 2017 ten sam zawodnik (także jako pierwszy reprezentant Turcji) wystartował w kwalifikacjach do konkursu Pucharu Świata, co miało miejsce w Lillehammer (zajął 57. miejsce na 69 sklasyfikowanych zawodników, co nie dałoby mu awansu do konkursu – który został odwołany). W tym samym roku po raz pierwszy Turcy (Fatih Arda İpcioğlu i Muhammet İrfan Çintımar) przystąpili do zawodów Letniego Grand Prix, co miało miejsce w Hakubie. Fatih Arda İpcioğlu zakwalifikował się do pierwszego konkursu (rozegranego 26 sierpnia), zajmując w nim 46. miejsce. Dzień później (kiedy nie rozegrano serii kwalifikacyjnej) Muhammet İrfan Çintımar także był 46. (przedostatni), a Fatih Arda İpcioğlu został zdyskwalifikowany. W lutym 2018 Fatih Arda İpcioğlu wystąpił na igrzyskach olimpijskich w Pjongczangu, będąc pierwszym reprezentantem Turcji skaczącym na IO. W kwalifikacjach na obu skoczniach zajął ostatnie miejsce spośród sklasyfikowanych zawodników (57. na normalnej i 56. na dużej).

W listopadzie 2018 Pekka Niemelä zrezygnował z pracy z Turkami. W sezonie 2018/2019 z Fatihem Ardą İpcioğlu, Muhammetem İrfanem Çintımarem, Muhammedem Ali Bedirem, Ayberkiem Demirem i Muhammedem Münirem Güngenem pracował początkowo tymczasowy turecki duet Bilal Albayrak i Faik Yüksel (w tym czasie Turcy nie startowali w zawodach pod egidą FIS), a w styczniu 2019 nowym trenerem reprezentacji został dwukrotny zdobywca Pucharu Świata, Słoweniec Primož Peterka. Jeszcze wiosną tego samego roku został on zastąpiony przez swojego rodaka Nejca Franka, którego asystentem został Samet Karta. 5 września 2021 Fatih Arda İpcioğlu został pierwszym Turkiem punktującym w LGP, zajmując 23. i 29. miejsce w Szczuczyńsku. 20 listopada tego samego roku jako pierwszy reprezentant Turcji wystąpił on w konkursie PŚ (po wywalczeniu awansu w kwalifikacjach), zajmując 46. miejsce w Niżnym Tagile. 12 grudnia tegoż roku poprawił ten rezultat, plasując się na 34. pozycji w Klingenthalu. 17 dni później w Oberstdorfie jako pierwszy Turek zdobył punkty w Turnieju Czterech Skoczni, a także (dzięki pokonaniu rywala w systemie KO, gdyż uzyskał 31. wynik w I serii) w Pucharze Świata, zajmując 29. miejsce. W całym TCS był 44. (turniejowe punkty zdobył także za 42. miejsca w dwóch konkursach w Bischofshofen), a w cyklu PŚ 76. (nie zdobył kolejnych punktów w sezonie). W lutym 2022 wystąpił na igrzyskach olimpijskich w Pekinie, zajmując 36. miejsce na skoczni normalnej i 40. na dużej. W następnym miesiącu po raz pierwszy Turcy wzięli udział w lotach narciarskich, przystępując do mistrzostw świata w lotach w Vikersund. Fatih Arda İpcioğlu zakwalifikował się do konkursu, w którym zajął 35. miejsce. 26 listopada tego samego roku po raz drugi zdobył punkty PŚ, zajmując 29. miejsce w Ruce, a 13 dni później poprawił to osiągnięcie, zajmując 24. lokatę w Titisee-Neustadt. W tym samym sezonie w TCS zajął on 38. miejsce (kwalifikując się do trzech konkursów, w jednym awansując do II serii), a 56. był Muhammed Ali Bedir (który zakwalifikował się do dwóch konkursów).

Kadra na sezon 2022/2023 
 Muhammed Ali Bedir
 Muhammet İrfan Çintımar
 Fatih Arda İpcioğlu

Kadra na sezon 2021/2022 
 Muhammed Ali Bedir
 Muhammet İrfan Çintımar
 Muhammed Münir Güngen
 Fatih Arda İpcioğlu

Kadra na sezon 2020/2021 
Na sezon 2020/2021 powołano kadry A i B.

Kadra A 
 Muhammed Ali Bedir
 Muhammet İrfan Çintımar
 Muhammed Münir Güngen
 Fatih Arda İpcioğlu

Kadra B 
 Salih Enes Arslan
 Taha Emin Delikaya
 Halil İbrahim Kızılcım
 Serdar Talha Şimşek
 Gökhan Taşdemir

Trenerzy 
  Vasja Bajc (2007–2014)
  Pekka Niemelä (2014–2018)
  Bilal Albayrak i Faik Yüksel  (tymczasowi, 2018–2019)
  Primož Peterka (2019)
  Nejc Frank (od 2019)

Rekord kraju 
Rekordem Turcji w długości skoku jest odległość 212,5 m, uzyskana przez Muhammeda Ali Bedira w treningu przed kwalifikacjami do konkursu Pucharu Świata na Kulm 27 stycznia 2023.

Chronologia

Występy w zawodach międzynarodowych

Igrzyska olimpijskie

Pjongczang 2018 
K-98:

W kwalifikacjach Fatih Arda İpcioğlu zajął 57. miejsce na 57 startujących zawodników.

K-125:

W kwalifikacjach Fatih Arda İpcioğlu zajął 56. miejsce na 57 startujących, a 56 sklasyfikowanych zawodników.

Pekin 2022 
K-95:

K-125:

Mistrzostwa świata

Lahti 2017 
K-90:

W kwalifikacjach Fatih Arda İpcioğlu zajął 43. miejsce na 56 startujących, a 53 sklasyfikowanych zawodników.

K-116:

W kwalifikacjach Fatih Arda İpcioğlu zajął 44. miejsce na 51 startujących, a 49 sklasyfikowanych zawodników.

Mistrzostwa świata w lotach

Vikersund 2022 
K-200:

W kwalifikacjach Muhammed Ali Bedir zajął 42., a Muhammet İrfan Çintımar 45. miejsce na 45 startujących zawodników.

Mistrzostwa świata juniorów

Szczyrbskie Jezioro 2009 

Startowało 83 zawodników (sklasyfikowano 79).

Hinterzarten 2010 

Startowało 83 zawodników (sklasyfikowano 78).

Erzurum 2012 

Startowało 66 zawodników (sklasyfikowano 65).

Val di Fiemme 2014 

Startowało 73 zawodników (sklasyfikowano 71).

Ałmaty 2015 

Startowało 66 zawodników (sklasyfikowano 64).

Râșnov 2016 

Startowało 66 zawodników (sklasyfikowano 64).

Kandersteg 2018 

Startowało 66 zawodników (sklasyfikowano 63).

Puchar Świata

Letnie Grand Prix

Puchar Kontynentalny

Letni Puchar Kontynentalny

FIS Cup

Zobacz też 
 Kiremitliktepe

Przypisy

Bibliografia 
 Profile reprezentantów Turcji na oficjalnej stronie FIS

Linki zewnętrzne 
 Wywiad z trenerem kadry Turcji Pekką Niemelä z 2017 na portalu skokinarciarskie.pl

Skoki narciarskie w Turcji
Turcja
Tureckie reprezentacje narodowe